Albiol puede referirse a:
 Albiol, municipio de Cataluña;
 Marina Albiol, política española;
 Raúl Albiol, futbolista español;
 Xavier García Albiol, político español.